Dewanganj peut faire référence à :
 Dewanganj, une upazila du Bangladesh ;
 Dewanganj, un comité de développement villageois du Népal.